Duru bezeichnet:

 Duru (Silvan), Ort in der türkischen Provinz Diyarbakır
 Duru (Wuchuan) (都濡镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Wuchuan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dii, auch Duru, eine Adamaua-Sprache in der Familie der Niger-Kongo-Sprachen

Duru ist der Name von:

 Alfred Duru (1829–1889), französischer Schriftsteller
 Aziz Duru (1895–1970), türkischer Politiker
 Joan Duru (* 1989), französischer Surfer
 Nükhet Duru (* 1954), türkische Sängerin und Schauspielerin
 Sezer Duru (* 1942), türkische Übersetzerin
 Süreyya Duru (1930–1988), türkischer Filmregisseur
 Yılmaz Duru (1929–2010), türkischer Schauspieler und Filmregisseur